Симфония № 11 може да се отнася за произведения на различни композитори:
 Симфония № 11 (Дмитрий Шостакович) („1905-а година“, 1957)
 Симфония № 11 (Йозеф Хайдн) (1762)